Stammgleis bezeichnet:

das Geradeausgleis einer Weiche zur Abgrenzung vom abzweigenden Gleis
das Ausgangsgleis einer Gleisharfe
ein Industriestammgleis